Säm kan syfta på:

 Säm, Lysekils kommun - en ort cirka en mil från Brastad, i Lysekils kommun, se Sämstad
 Säm, Tanums kommun - en av SCB avgränsad och namnsatt småort i Tanums kommun, se Säm och Tanums station